Le bras, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section D « Parties du corps humain » de la liste de Gardiner ; il y est noté D36.

Il représente un bras tendu, paume vers le haut et est translitéré ˁ.

C'est un idéogramme du terme ˁ « bras, main » d'où découle le phonogramme unilitère ˁ.

Notons que D36 semble avoir très probablement inspiré l'alphabet protosinaïtique pour le caractère d'où dérive la lettre I de l'alphabet latin.

Exemples de mots

Variantes 

! scope=col colspan="8"|Les signes représentant les bras
|-
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D36  ˁ  Bras tendu, paume vers le haut
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D37  ḏ, d(j)  Bras tendu offrant un pain
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D38  jm, m(j)  Bras tendu offrant un pain rond
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D39  ḥnk  Bras tendu offrant un pot
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D40  ḫȝ  Bras armé d'un bâton
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D41  nj, rmn, grḥ, mḥ  Bras fléchi, paume vers le bas
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D42  mḥ  Bras tendu, paume vers le bas
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D43  ḫw  Bras et main tenant le flabellum
|-
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D44  ḫrp  Bras et main tenant le sceptre
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D45  ḏsr  Bras fléchi avec une tête de massue
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D28  kȝ  Deux bras levés
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D28A  kȝ  Deux bras levés, séparés
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D29  ḥm-kȝ  Deux bras levés sur un pavois
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D30  Nḥb-kȝ.w  Deux bras levés, à l'horizontale avec un appendice
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D31  ḥm-kȝ  Deux bras baissés étreignant un pilon
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D32  ḥpt  Deux bras baissés étreignant (paumes vers l'intérieur)
|-
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D32A  sṯp  Deux bras baissés déployant (paumes vers l'extérieur)
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D33  ẖn  Bras ramant
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D33A    Bras ramant
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D33B    Bras ramant
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D34  ḫȝ  Bras armé d'un bâton
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D34A  ˁḥȝ  Bras maniant bouclier et massue
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D35  n, ḫm, mḫ, jw  Deux bras écartés à l'horizontale, paumes vers le haut
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" | D35A    Deux bras écartés à l'horizontale, paumes vers le bas
|}

Nota : Les signes D28A, D32A, D33A, D33B et D35A n'existent pas dans le logiciel WikiHiero.

En plus des signes ci-dessus, il existe des combinaisons avec d'autres signes hiéroglyphiques :
 les deux bras levés, comme celui du signe kȝ (D28) : codes D160, D161, D162, D163, D164, D165, D166, D167, D168, D169, D170, D171, D172, D173, D174, D175, D176, D176A, D177, D177A, D178, D178A, D178B, D179, D180, D181, D181A, D181B, D182, D182A, D183, D184, D185, D186, D187, D188, D347 et D349 ;
 les deux bras baissés étreignant, comme celui du signe ḥpt (D32) : codes D189, D190, D191, D192, D193, D194, D195, D196, D197, D198, D199, D200, D201, D202, D203 et D204 ;
 le bras tendu, comme celui du signe ˁ (D36) ou mḥ (D42) : codes D205, D206, D207, D210, D211, D212, D212A, D213, D214, D215, D216, D217, D218, D219, D220, D221, D222, D223, D224, D225, D226, D227, D228, D229, D230, D231, D232, D233, D261, D339, D341 et D345 ;
 le bras fléchi, comme celui du signe nj (D41) : codes D208 et D209 ;
 le bras en extension : codes D234, D235, D236, D237, D238, D239, D240, D241, D242, D243, D244, D245, D246, D247, D248, D249, D250, D251, D252, D253, D254, D255, D256, D257, D258, D259, D260, D262, D263, D264, D330, D333, D336, D337, D338 et D346.

Bibliographie

Notes et références 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien